Uyar ist der Familienname folgender Personen:

 Melis Ayda Uyar (* 2003), türkische Tennisspielerin
 Oğuz Uyar (* 2001), türkischer Leichtathlet
 Tomris Uyar (1941–2003), türkische Schriftstellerin
 Yücel Uyar (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer